Troszyn bezeichnet Orte in Polen:

 Troszyn (Powiat Ostrołęcki), Gemeinde in der Wojewodschaft Masowien
 Troszyn (Mieszkowice), Ortsteil in der Wojewodschaft Westpommern
 Troszyn (Wolin), Ortsteil in der Wojewodschaft Westpommern
 Nowy Troszyn und Troszyn Polski, Dörfer in der Stadt- und Landgemeinde Gąbin, Wojewodschaft Masowien